Grado má více významů:
 Grado (Itálie), město v Itálii
 Grado (Španělsko), město ve Španělsku
 Grado (tůň), říční jezero u Čelákovic
 Grado Labs, americký výrobce audiotechniky
 České Grado, zaniklé říční lázně u Čelákovic
 Lipovka - Grado, přírodní rezervace u Čelákovic

 podobně znějící
 Gradac, město v Chorvatsku, italský název Grado

Externí odkazy